Траверса — поперечна перекладина в машинах, верстатах, спорудах.
 Траверса — поперечна балка на опорах лінії електропередач.

Прізвище 

 Лючія Траверса ( 1965) — італійська фехтувальниця на рапірах.
 Томмазо Траверса ( 1990) — італійський хокеїст.

Див. також 
 Траверсе